Локалидад син номбре има више значења:

 Локалидад син номбре (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Локалидад син номбре (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Локалидад син номбре (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Локалидад син номбре (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Локалидад син номбре (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Локалидад син номбре (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Локалидад син номбре (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Локалидад син номбре (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Локалидад син номбре (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику